

Sciences et techniques

Astronomie 
 Triton est le principal satellite de la planète Neptune.

Biologie 
 Les tritons sont des amphibiens urodèles, apparentés aux salamandres.
 Le Triton géant (Charonia tritonis) est un mollusque gastéropode prosobranche pectinibranche de grande taille et à longue coquille spiralée.

Physique 
  En physique nucléaire, un triton est un noyau de tritium.
 Triton est un réacteur nucléaire de recherche français.

Technologie 
 Le triton est un appareil qui permettait à un plongeur sous-marin de rester quelques minutes sous l'eau, au début du .
  est un projet de ferme d'éoliennes de , au large de la côte du Lincolnshire (Angleterre).
 Triton est un logiciel malveillant découvert en 2017.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Triton, fils de Poséidon et d'Amphitrite, est une divinité marine mineure de la mythologie grecque.
 Les tritons sont l’équivalent masculin des sirènes dans certaines légendes.

Culture et société

Arts et culture 
 Le Triton, une nouvelle de Fiodor Dostoïevski, écrit en 1878
 Triton, en musique, un intervalle de trois tons
 Triton, en bande dessinée, un personnage de l'univers Marvel Comics
 Triton, une figure imaginaire en héraldique
 Triton, un manga d'Osamu Tezuka
 Triton, collection d'histoires courtes imaginaires de l'auteur L. Ron Hubbard
 Triton, une espèce de fiction dans le jeu de rôle fantastique Dungeons & Dragons
 Triton, un roman de 1976 par Samuel R. Delany
 Triton, un label indépendant français de musique contemporaine et de musique d'orgue
 
 Triton, une société musicale créée en 1932 par Pierre-Octave Ferroud dans le but de faire connaître la musique contemporaine en France
 Le Triton, une salle de spectacle située aux Lilas en France
 Roi Triton, un personnage du film La Petite Sirène.
 SpongeBob and the Clash of Triton, un SpongeBob SquarePants spécial
 Ned et son triton, une série télévisée d'animation
Triton, une planète de Star Wars

Aviation 
 Sud-Ouest SO.6000 Triton premier avion à réaction français, construit par la SNCASO
 Sikorsky S-61T Triton, un hélicoptère
 Triton, l'avion de ligne Super Constellation impliqué dans le vol KLM 633 accident
 Northrop Grumman MQ-4C Triton, la version marine du RQ-4 Global Hawk aux États-Unis

Entreprises et produits 
 Triton X-100, un détergent de synthèse
 Triton, une marque de vêtements brésilienne

Géopolitique 
 L'opération Triton de l'agence européenne Frontex, avait pour objectif de contrôler les frontières européennes

Marine 
 Triton (Q6), un sous-marin français ;
 , plusieurs navires et sous-marins de l'US Navy :
 , sous-marin nucléaire américain, premier à réaliser une circumnavigation en immersion ;
 RV Triton, un trimaran expérimental utilisé par la Royal Navy entre 2001 à 2005, puis par les Australiens ;
 S112 Triton, un sous-marin grec ;
 Triton, une des deux nefs de Jacques Cartier lors de son premier voyage en 1534 ;
 Triton 25, un remorqueur fluvial ;
 Le Phare Triton, , un phare monument situé sur la digue de l'Académie navale d'Annapolis (Maryland), à l'embouchure du fleuve Severn et du port d'Annapolis ;
 Triton 24, un sloop côtier à mât conçu par John C Alsop et fabriqué à Sydney, en Australie, par le Triton Boat Company dans les années 1980 ;
 , un voilier.

Transports terrestres 
 Mitsubishi Triton, une camionnette
 Triton, une marque de motocyclette des années 1960-1970, utilisant un moteur Triumph et un cadre Norton
 Moteur Ford Triton

Toponyme 

 Triton, une municipalité de la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada ;
 deux  rivières de l'Antiquité dénommées  :
 l'une se déversant dans le lac Copaïs en Béotie,
 l'autre dans le lac Triton en Afrique du Nord ;
 Triton Point, situé sur la côte Est de l'île Alexander, la plus grande des îles de l'Antarctique ;
 l'île Triton, une des îles de l'archipel Paracel en mer de Chine du Sud ;
 la seigneurie du Triton, une pourvoirie de chasse et de pêche située au Québec (Canada).